Orehovica est un toponyme qui peut désigner :
Orehovica, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje ;
Orehovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bedekovčina, comitat de Krapina-Zagorje.